La Coppa Davis 1971 è stata la 60ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 50 nazioni: 28 nella zona europea, 9 nella zona dell'est e 13 della zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto la Romania nel challenge round che si è disputato all'Olde Providence Racquet Club di Charlotte (Carolina del Nord) negli Stati Uniti dall'8 all'11 ottobre.

Zona Americana

Zona Nord e Centro Americana

Zona Sudamericana

Finale Interzonale Americana

Zona dell'Est

Zona A

Zona B

Finale Inter-Zonale dell'Est

Zona Europea

Zona A

Zona A Finale

Zona B

Finale Zona B

Semifinali

Tabellone

Primo turno

Finale

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1971
 1971